kotač

Naselja:
 Kolo (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad, BiH
 Kolo (Srednjoafrička Republika), selo u Srednjoafričkoj Republici

Ostalo:
 kolo (ples), folklorni ples
 Nijemo kolo, hrvatski folklorni ples pod zaštitom UNESCO-a.
 Kolo (časopis), časopis Matice hrvatske
 Kolo (Beograd), ansambl narodnih igara i pjesama Srbije